Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2013 — двадцать первый розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим сезоном команду "Мордовия-2" заменил "ЦТВС им. Г.Кадырова" из Уфы.

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею